Isabellastraat (Rekem), straat in Oud-Rekem
 Isabellastraat (Vught), straat in Vught (bij Fort Isabella)